Mandon peut désigner :

Patronymes 

 Daniel Mandon (né en 1939), universitaire et homme politique français ;
 François de Mandon (dit de Saint-Rémy) (?-1575), militaire français (voir la famille de Mandon) ;
 Gilbert Mandon (1799-1866), botaniste français ;
  (1929-1981), journaliste argentin ;
 Thierry Mandon (né en 1957), homme politique français.

Toponymes 

 Maison Mandon, maison française ;
 , village indonésien ;
 , lac américain.

Autre 

 Groupe Mandon, entreprise française.